Берлибаш — село в Кайбицком районе Татарстана, в 7 км к юго-западу от Больших Кайбиц. Входит в состав муниципального образования Эбалаковское сельское поселение.

География 
Через село протекает река Берля.

История 
Основано в начале 18 века. В источниках конца 18 века известно как деревня Багишева, в 19 — 1-й половине 20 веков — как село Русские Берлибаши. До 1860-х гг. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, гончарным и колёсным промыслами. В начале 20 века в Берлибаше функционировали Никольская церковь, земская школа, гончарное заведение, 6 торговых лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1213 десятин. До 1920 село входило в Кушманскую волость Свияжского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Свияжского кантона ТАССР. С 14 февраля 1927 года в Кайбицком, с 1 февраля 1963 года в Буинском, с 4 марта 1964 года в Апастовском, с 19 апреля 1991 года в Кайбицком районах.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Бирлибаши 1-го стана Свияжского уезда Казанской губернии. Располагалась при речке Бирле, по просёлочному тракту из Тетюшского в Цивильский уезд, в 56 верстах от уездного города Свияжска и в 34 верстах от становой квартиры в казённом селе Кильдеево (Троицкое). В деревне, в 116 дворах проживали 806 человек (395 мужчин и 411 женщин), была мечеть.

Население 

 Национальный состав 
По данным переписи 2010: татары — 65 %, русские — 34 %, чуваши - 1%.

Инфраструктура 
Средняя школа, клуб, библиотека, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт

Примечания

Литература 

Населённые пункты Кайбицкого района